Il singolare  del Fergana Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Evgenij Kirillov era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel match di 2º turno contro Yang Tsung-hua.

Dudi Sela ha battuto in finale 6–2, 6–1, Greg Jones.

Teste di serie

  Dudi Sela (campione)
  Yūichi Sugita (semifinali)
  Danai Udomchoke (quarti di finale)
  Evgenij Kirillov (secondo turno, ritiro)

 Denis Matsukevich (quarti di finale)
 Greg Jones (finale)
 Raven Klaasen (quarti di finale)
 Michael Venus (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Fergana Challenger 2011